Григорий Николаевич Фролов (?—1812) — полковник, герой войн против Наполеона.

Биография 
Обстоятельства ранних лет жизни Фролова невыяснены.

23 июля 1806 года он, в чине полковника, был назначен командиром 4-го егерского полка, во главе которого принял участие в кампании против французов в Восточной Пруссии.

8 января 1807 года Фролов был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 694 по кавалерскому списку Судравского и № 1708 по списку Григоровича — Степанова)

7 ноября 1807 года Фролов был назначен шефом 23-го егерского полка и в 1808—1809 годах сражался против шведов в Финляндии. 13 октября 1809 года награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость».

В 1812 году он принял участие в отражении нашествия Наполеона в Россию, был тяжело ранен в Бородинском бою и скончался под Москвой в начале ноября, из списков исключён умершим от ран 19 ноября.

Источники 
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — , 2007. — С. 95, 463. — ISBN 978-5-903473-05-2.
 Подмазо А. А. Шефы и командиры регулярных полков Русской армии (1796—1825).
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. — , 2004. — С. 208. — ISBN 5-89577-059-2

полковники (Российская империя)
Участники Русско-шведской войны 1808—1809
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»